Берта Ивановна Корсунская (при рождении Шейндл-Блюма Корсунская; 1900, Одесса — дата смерти неизвестна) — советская шахматистка, чемпионка Украинской ССР по шахматам среди женщин (разделила с Цилей Фрид, 1949), участница финала чемпионата СССР по шахматам среди женщин (1950), шахматный арбитр.

Биография 
Родилась в декабре 1900 года в Одессе. Воспитанница тренера В. Гуревича. В 1936 году победила на чемпионате города Одессы по шахматам среди женщин. В 1937—1938 годах работала инспектором по шахматам Одесского комитета физкультуры, заведовала также шахматным павильоном в городском парке имени Т. Г. Шевченко. После Великой Отечественной войны была одной из сильнейших шахматисток Украины. В 1946 году стала вторым призером чемпионата Украины по шахматам среди женщин, а в 1949 году победила в чемпионате Украины по шахматам среди женщин. В том же году разделила 2-3-е место в полуфинале чемпионата СССР по шахматам среди женщин в Таллине, а в 1950 году была среди участниц чемпионата СССР по шахматам среди женщин в Риге.
В 1950-х годах переехала в Днепропетровск, была чемпионкой Днепропетровской области и судила шахматные турниры. О ее последних годах жизни нет достоверных фактов.

Литература

Примечания 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины